Rieti (provincie), een Italiaanse provincie
 Rieti (stad), een stad in de gelijknamige provincie
 Vittorio Rieti, een Italiaans componist